Kállay Kristóf (1916–2006) diplomata
Kállay Kristóf (1960) informatikus, programozó matematikus, politikus